Семён Наумович Штейнберг (; ), (21 июня 1887, Одесса — 20 июля 1955, Черновцы) — украинский композитор и дирижёр, музыкальный руководитель Украинского Государственного Еврейского Театра (ГОСЕТ УССР).

Биография 
Родился в Одессе, в еврейской семье скромного достатка. В 1904 году окончил музыкальные курсы Карла Лаглера по классу скрипки М. Хаита, и до 1916 года работал в театральных оркестрах. В 1919 году окончил Одесскую консерваторию по классу композиции. Ученик Витольда Малишевского.

С 1919 по 1924 работает в одесских театрах. Пишет музыку к спектаклям «Мария Тюдор» по Виктору Гюго, «Овечий источник» по Лопе де Вега, «Принцесса Турандот» по Карло Гольдони.

В 1924 году приглашён Эфраимом Лойтером и с 1925 года работает в должности музыкального руководителя в открывшемся тогда в Харькове Всеукраинском Еврейском Государственном Театре. Первая постановка театра,«Пурим-шпил» с музыкой Штейнберга, имела большой успех. Позже композитор пишет музыку к спектаклю «Ин брен» («В огне») по Даниэлю, и к ряду постановок по произведениям Менделе Мойхер-Сфорима и Шолом-Алейхема.

В 1929 году становится музыкальным директором киевского ГОСЕТа. Автор музыки к спектаклям «Венецианский купец» по Шекспиру, «Слуга двух господ» по Гольдони, «Миреле Эфрос» по Гордину, и другим.

Во время Второй мировой войны, после эвакуации театра сначала в Джамбул, а затем в Коканд, помимо театральной пишет также концертную музыку, используя казахский, туркменский, узбекский фольклор. По возвращению на Украину в 1945 году, месторасположение театра переносят в Черновцы. Штейнберг, продолжая работать в нём, создаёт музыкальное оформление к спектаклям «Блонденде штерн» (Блуждающие звёзды), «Йоселе», «Умшулдик шулдике» (Без вины виноватые).

В 1949 году, во время массовой антиеврейской кампании в СССР, театр был ликвидирован. В последние годы жизни композитор преподавал в Черновицком музыкальном училище.

Пресса 
Музыка композитора была популярна у публики, пресса также благоволила к нему. Сохранились выписки из газет 1920х-40х годов, запротоколированные Председателем Месткома ГОСЕТа Даниэлем Днепровым. Вот типичное короткое упоминание в одесской газете 1920х:
«Музыка Штейнберга, то зрительно весёлая, то полная драматургического нарастания — большой плюс спектакля».

Харьковские корреспонденты писали:
«Особо надо остановиться на музыке. Вся короткая четвёртая картина основана на музыке, поэтому сильна и выразительна. Увертюра и антракты сделаны остро. И недаром зрители апплодировали после музыкальных номеров — Штейнберг заслужил это».
«Наконец о музыке Штейнберга. Он сумел, использовав тематику гражданской войны (от „яблочка“ бундовской песни до Интернационала), написать очень интересную увертюру и антракты„.

Иногда отзывы приобретали несколько курьёзный оттенок:
“Нельзя же, в самом деле, выезжать в театре на одном дирижёре. С. Н. Штейнберг действительно талантливый музыкант, чья увертюра для пьесы — лучшее, больше того — единственное, что есть в спектакле. Но вскоре после неё становится трудно сидеть в театре„.

В целом же, рецензии были выдержаны в умеренном тоне:
“Музыка Штейнберга своим мягким лирическим тоном, своей своевременной акцентировкой — солидное достижение спектакля. Она делает полнее характеристики действующих лиц„.
“Музыка композитора С. Штейнберга динамична и в большинстве случаев органически сопутствует разворачивающимся на сцене коллизиям„.
“Музыка композитора Штейнберга подчёркивает суровость и значительность происходящих событий„.
“Композитор С. Н. Штейнберг пронизал весь спектакль доходчивой народной мелодией, сделав музыку неотъемлемой частью постановки„.
“Приятно звучит в спектакле музыка С.Штейнберга, удачно использовавшего еврейские и молдавские народные мелодии».

Сочинения 
Для симфонического оркестра
 6 симфоний
 4 свадебные сюиты
 Казахская сюита (1943)
 Киргизские эскизы (1945)
 Картины «Днепр» (1949) и «Молдавия» (1950)

Для скрипки с оркестром
 Концерт (1946)

Для струнного квартета
 6 квартетов
 Узбекские фрагменты (1944)
 Детская сюита (1946)

Для квинтета (кларнета и струнного квартета)
 Еврейские эскизы, сюита, соч. 11 (1920)

Для квартета деревянных духовых инструментов
 2 Узбекские сюиты
 Казахские эскизы (1944)
 Туркменские напевы (1944)

Для двух баянов
 Буковинская рапсодия (1951)

Для голоса и фортепиано
 5 романсов, соч. 30 (1927)

Для скрипки в сопровождении фортепиано
 Ноктюрн и Колыбельная, соч. 74 (1943)
 Казахские фрагменты, сюита, соч.85 (1944)
 Col Nidrei, каприччио, соч. 98 (1945)
 Легенда-каприччио, соч. 115 (1950)
 Коломийка, фантазия на буковинскую тему, соч 119 (1951)

Для театра
 Музыка к спектаклям (более 150)

Литература 
 Советские композиторы — краткий биографический справочник, изд. Советский композитор, Москва, 1957, стр. 669
 Российская еврейская энциклопедия. том 3, изд. Эпос, Москва, 1997, стр. 426
 Моисей Лоев. Украденная муза, изд. Дух и литера, Киев, 2004

Выпускники Одесской музыкальной академии
Академические музыканты СССР
Академические музыканты Украины
Персоналии:Киев